Бетси Джонс-Морленд (; ) — американская актриса кино и телевидения.

Биография 
Мэри Элизабет Джонс (настоящее имя актрисы) родилась 1 апреля 1930 года в Бруклине (Нью-Йорк). Окончив школу и колледж, начала работать секретаршей и стенографисткой, с 1956 года начала сниматься в кино, а с 1958 года — в телефильмах и телесериалах. За 23 года (1956—1979) появилась в 60 фильмах и сериалах, затем, после длительного перерыва, с 1990 по 1993 года исполнила роль судьи в семи телефильмах о Перри Мейсоне.

Бетси Джонс-Морленд скончалась 1 мая 2006 года в городе Эль-Монте (штат Калифорния) от рака.

Избранная фильмография

Широкий экран 
В титрах указана
 1957 — Сага о женщинах-викингах и об их путешествии к водам Великого морского змея / The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent — Тайра
 1959 —  / Day of the Outlaw — миссис Престон
 1960 — Последняя женщина на Земле / Last Woman on Earth — Эвелин Герн
 1961 —  / Creature from the Haunted Sea — Мэри-Белль Монахан
 1975 — Гинденбург / The Hindenburg — Имхофф, стюардесса
 1976 — Последний магнат / The Last Tycoon — леди Райтер
 1979 —  / Joni — миссис Барбер

В титрах не указана
 1956 —  / The Best Things in Life Are Free — секретарша
 1957 — Текстильные джунгли / The Garment Jungle — секретарша
 1957 —  / Operation Mad Ball — лейтенант Буши
 1958 —  / The True Story of Lynn Stuart — Джинджер
 1958 — Кричащая женщина / Screaming Mimi — Джен
 1960 —  / Strangers When We Meet — миссис Геранди
 1967 — Резня в день Святого Валентина / The St. Valentine's Day Massacre — интервьюер у бассейна

Телевидение 
 1958 —  / Studio One — Китти О’Донохью (в эпизоде Birthday Present)
 1959 —  / M Squad — Карла Кинросс (в эпизоде The Harpies)
 1959 — Перри Мейсон / Perry Mason — Лорри Гарвин (в эпизоде The Case of the Dubious Bridegroom)
 1959 —  / Alcoa Theatre — Харриет МакЛор (в эпизоде Small Bouquet)
 1959 —  / General Electric Theater — разные роли (в 2 эпизодах)
 1959—1960 —  / Make Room for Daddy — разные роли (в )
 1960 —  / Bachelor Father — Мелани Баннистер (в эпизоде Kelly: The Career Woman)
 1960—1961 —  / Have Gun – Will Travel — разные роли (в )
 1960, 1962, 1965 — Шоу Донны Рид / The Donna Reed Show — разные роли (в 4 эпизодах)
 1961—1962 —  / Route 66 — разные роли (в )
 1961, 1964 —  / My Three Sons — разные роли (в )
 1962 —  / McHale's Navy — лейтенант Кейси Браун (в эпизоде McHale and His Seven Cupids)
 1963 —  / Dr. Kildare — Рут Джона (в эпизоде A Trip to Niagara)
 1963 — Бонанза / Bonanza — Нора Уитли (в эпизоде )
 1963 — Дымок из ствола / Gunsmoke — Тесс (в эпизоде )
 1963 —  / My Favorite Martian — мисс Уивер (в эпизоде Man or Amoeba)
 1963—1965 — Бен Кейси / Ben Casey — разные роли (в )
 1964 — За гранью возможного / The Outer Limits — Джули Гриффит (в эпизоде The Mutant)
 1964 —  / Profiles in Courage — Салли (в эпизоде Governor John M. Slaton)
 1965 — Флиппер / Flipper — Линн Борден (в эпизоде )
 1967, 1969 —  / Judd, for the Defense — разные роли (в 2 эпизодах)
 1969 —  / Ironside — Карен Мартин (в эпизоде )
 1969 —  / The Ghost & Mrs. Muir — миссис Пост (в эпизоде The Great Power Failure)
 1970 —  / Bright Promise — Элизабет Уокер (в 2 эпизодах)
 1971 —  / The Bold Ones: The Lawyers — Хейзел Эбботт (в эпизоде The Search for Leslie Grey)
 1972 —  / The Bold Ones: The New Doctors — мисс Уокер (в эпизоде )
 1972, 1975, 1977 — Дни нашей жизни / Days of Our Lives — разные роли (в 20 эпизодах)
 1973 —  / Bridget Loves Bernie — миссис О’Шэй (в эпизоде To Teach or Not to Teach)
 1973 —  / Toma — менеджер (в эпизоде Blockhouse Breakdown)
 1974 —  / Police Story — хозяйка мотеля (в эпизоде )
 1978 — Женщина-полицейский / Police Woman — Карен (в эпизоде )
 1990 — Дело замолчавшей певицы / The Case of the Silenced Singer — судья
 1991 — Дело жестокого репортёра / The Case of the Ruthless Reporter — судья Элинор Харрелсон
 1991 — Дело оклевётанного бандита / The Case of the Maligned Mobster — судья Элинор Харрелсон
 1991 — Дело о стеклянном гробе / The Case of the Glass Coffin — судья
 1992 — Дело о фатальной фальсификации / The Case of the Fatal Framing — судья Элинор Харрелсон
 1993 — Дело об эликсире молодости / The Case of the Skin-Deep Scandal — судья Элинор Харрелсон
 1993 — Дело о подставленной радиоведущей / The Case of the Telltale Talk Show Host — судья Элинор Харрелсон

Примечания 

Киноактрисы США
Умершие от рака